Segue la lista delle scuderie che hanno partecipato al campionato di Formula E, aggiornata all'E-Prix di Berlino 2019:

 In grassetto le squadre in attività.

Note 

Formula E